Damnation steht für:

 Damnation (Album), ein Album der Metal-Band Opeth
 Damnation (kanadische Band), eine kanadische Metal-Band
 Damnation (polnische Band), eine polnische Death-Metal-Band
 Damnation (schwedische Band), eine Stockholmer Metal-Band
 Damnation (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Horror-Punk-Band
 eine US-amerikanische Metalcore- und Hardcore-Punk-Band, die unter diesem Namen gegründet wurde, siehe Damnation A.D.
 Damnation (Fernsehserie), eine Historiendrama-Serie von USA Network
Siehe auch:
 Damnatio